Andrea Brezzi – militare e aviatore italiano
 Franco Brezzi – matematico italiano
 Giovanni Brezzi – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Giuseppe Brezzi – ingegnere, dirigente d'azienda e politico italiano
 Guglielmo Brezzi – calciatore italiano
 Paolo Brezzi – politico e storico italiano